Notre-Dame de France est un titre donné à la Vierge Marie qui est repris et utilisé pour différentes œuvres et bâtiments religieux, en lien avec ce titre marial.

Églises 
 Église Notre-Dame de France de Bizerte, ancienne église catholique, désormais transformée en maison de la culture de la ville de Bizerte, en Tunisie ;
 Église Notre-Dame-de-France, à Londres.

Statues 
 Statue de Notre-Dame de France, statue monumentale, au Puy-en-Velay ;
 Statue « Notre-Dame de France, reine de la Paix », statue monumentale, à Baillet-en-France.
 Statue de Notre-Dame de France, statue monumentale à Ancretiéville-Saint-Victor ;